Jefferson es el nombre de varias localidades en Pensilvania:

 Jefferson (condado de Greene, Pensilvania)
 Jefferson (condado de York, Pensilvania)